Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mercer () :
le comté de Mercer, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Mercer, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Mercer, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Mercer, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Mercer, situé dans l'État du New Jersey ;
le comté de Mercer, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Mercer, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Mercer, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi